Diese Seite zeigt detaillierte Einzelergebnisse der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2009.

Verwendete Abkürzungen 
 DNS = Did not start
 DNF = Did not finish
 DSQ = Disqualifikation
 LAP = Überrundung
 FF = Fotofinish

Langlauf Männer

Sprint Freistil

Team-Sprint klassisch

15 km klassisch 

Nicht qualifiziert (In Reihenfolge des Qualifikationsergebnisses):

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

50 km Freistil

30 km Verfolgung

Staffel 4x10 km

Langlauf Frauen

Sprint Freistil

Team-Sprint klassisch

10 km klassisch 

Nicht qualifiziert (In Reihenfolge des Qualifikationsergebnisses):

, , , , , , , , , , .

30 km Freistil

15 km Verfolgung

Staffel 4x5 km

Nordische Kombination Männer

Einzel (Großschanze/10 km)

Massenstart

Einzel (Normalschanze/10 km)

Team Großschanze / 4×5 km

Skispringen Männer 
Detaillierte Ergebnisse

Skispringen Frauen 
Detaillierte Ergebnisse

Ergebnisse